Suna no onna oder suna no onna ist der Originaltitel folgender Werke:

 Die Frau in den Dünen (Roman), Roman von Kobo Abe aus dem Jahr 1962
 Die Frau in den Dünen (1964), japanische Literaturverfilmung des Romans von 1962